António Saraiva (1934-2018), footballeur portugais
 João Víctor Saraiva (1977-), joueur de football de plage portugais
 José Saraiva Martins (1932-), cardinal portugais 
 Otelo Saraiva de Carvalho (1936-2021), militaire portugais 
 André (artiste) de son vrai nom André Saraiva (1971-), artiste graffeur français.
 Francisco de São Luís Saraiva (1766-1845), cardinal de l'Église catholique romaine.
 Erivaldo Antonio Saraiva (1980-), footballeur brésilien.
 Tiago Saraiva (1972-), historien portugais.